Sebastian Colloredo (ur. 9 września 1987 w Gemona del Friuli) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu G.S. Fiamme Gialle.

Pierwszy skok oddał w 1993. W 2004 był 8. na mistrzostwach świata juniorów w Strynie, a rok później w Rovaniemi zajął 10. lokatę. Jego najlepszy wynik w Pucharze Świata to ósme miejsce w Lillehammer (3 grudnia 2006). W 2006 startował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, nie odniósł jednak większych sukcesów (27. miejsce na skoczni normalnej, 36. na skoczni dużej i 11. w drużynie z Andreą Morassim, Alessio Bolognanim i Davide Bresadolą).

23 listopada 2012 podczas pierwszego w historii mieszanego konkursu drużynowego, inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Sebastian Colloredo wraz z Eleną Runggaldier, Andreą Morassim i Evelyn Insam zajęli trzecie miejsce, przegrywając z Norwegami i Japończykami.

Jego rekord życiowy wynosi 221 m, a ustanowił go w treningu przed kwalifikacjami do konkursu indywidualnego w Planicy w 2017 i jest byłym rekordem Włoch.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Colloredo na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Colloredo na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Colloredo na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Colloredo na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Colloredo na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Gemona del Friuli
Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018